Васи́лий Андриа́нов:
 Андрианов, Василий Александрович — русский полковник, авиатор. Организатор авиации Добровольческой армии.
 Андрианов, Василий Иванович (1920—1999) — лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Андрианов, Василий Михайлович (1902—1978) — 1-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) в 1949—1953 годах.